Landgemeinde steht für:
 allgemein eine Gemeinde von nicht urbanem Charakter, siehe  Landgemeinde (Kommunalverwaltung) – dort auch fremdsprachliche Entsprechungen
 Landgemeinde (Thüringen), nach der Thüringer Kommunalordnung

historisch
 Landgemeinde (Hamburg), 
 Landgemeinde (Hohenzollern)
 Landgemeinde (Oldenburg)
 Landgemeinde (Preußen)
 Landgemeinde (Sachsen), nach der Sächsischen Landgemeindeordnung von 1838
 Landgemeinde (Schleswig-Holstein), nach der Landgemeindeordnung für die Provinz Schleswig-Holstein vom 4. Juli 1892

Siehe auch:
 Landsgemeinde (Form der direkten Demokratie in der Schweiz)
 Stadtgemeinde, Marktgemeinde
 Kirchspielslandgemeinde
 Landesgemeinde
 Gemeinde (Österreich) #einfache Gemeinde, nicht zur Stadt- oder Marktgemeinde erhobene Gemeinde in Österreich